Richard Berry peut désigner :
 , un missionnaire britannique ;
 Richard Berry (1935-1997), un musicien américain.

Pseudonyme 
 Richard Berry (né en 1950), un acteur et un réalisateur de cinéma français